Шёнеман () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Шёнеман, Вернер (1911—2003) — гауптштурмфюрер СС, командир части айнзацкоманды 8.
 Шёнеман, Иоганн Фридрих (1704—1782) — германский драматический артист.
 Шёнеман, Карл Филипп Кристиан (1801—1855) — немецкий библиограф и нумизмат.
 Шёнеман, Лили  (1758—1817) — Лили Иоганна Вольфганга Гёте и его невеста.
  (1812 – 1868) — немецкий математик.

Примечания